Спейс-эмбиент (от  — «космос», «пространство», «промежуток»;  — «окружающее», «обволакивающее»), также космический эмбиент. Термин «space ambient» не является общепринятым. В музыке существует общепринятый термин «космическая музыка» (space music), который объединяет музыку многих стилей и направлений.

Характерные особенности звучания 
Для музыки характерен размеренный, медленный (реже - средний) темп звучания. Используются синтетические, глухие и монотонные звуки, которые как правило зациклены и служат фоном, на которые на протяжении всей композиции накладываются дополнительные ритмичные электронные проигрыши. Часто используется приглушенное хоровое пение, замаскированное под музыку и переливы синтетических мелодий. 

Обладает сильной атмосферой погружения, успокаивающе-расслабляющим и медитативным влиянием на слушателя.

Типичные представители 
 Cold Womb Descent 
 Jonn Serrie 
  
 Michael Stearns 
 Telomere 
 Altus 
 David Helpling 
 Max Corbacho 
 Rudy Adrian 
 Robert Carty 
 Palancar 
 Jaja 
 Andrew Lahiff
 Lucette Bourdin
 Thom Brennan
 Susperia-Electrica
 Alpha Wave Movement
 Benn Jordan
 Kevin Kendle
 Andrew Forrest
 Kevin Braheny
 Vir Unis
 альбомы Oxygene и Waiting for Cousteau Жана Мишеля Жарра

См. также 
 Музыка нью-эйдж
 Дарк-эмбиент

Примечания 

Музыка эмбиент